Almenara hace referencia a varios artículos:

Véase:

Construcción
 Almenara (fuego) (del árabe المنارة (al-manāra) «el faro» o «la atalaya» < نار (nār) «fuego»): fuego que se hacía en las atalayas o torres ópticas, como señal de aviso;
 En Aragón y en Castilla, una almenara es cada una de las construcciones o casillas que junto a canales como el Canal Imperial de Aragón o el Canal de Castilla, se utilizan para desviar parte de los cauces del canal para el riego de los campos.

Lugares
 Almenara (Minas Gerais), localidad en Brasil.

En España
 Almenara (Castellón), localidad de la provincia de Castellón.
 Almenara (Jaén), aldea situada en el término municipal de Jaén.
 Almenara (Madrid), barrio del distrito de Tetuán, en Madrid.
 Almenara de Adaja, localidad de la provincia de Valladolid.
 Almenara de Tormes, localidad de la provincia de Salamanca.
 Monte de La Almenara, en Robledo de Chavela, provincia de Madrid.
 Pico Almenara (Sierra de Alcaraz), provincia de Albacete.
 Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope, en Lorca.
 Centro comercial Parque Almenara, en Lorca.

Además
 Almenara (banda), grupo de música folk de Valladolid, España.
'''